Цкитишвили — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цкитишвили, Леван (род. 1976) — грузинский футболист, полузащитник.
 Цкитишвили, Майя (род. 1974) — грузинский экономист и государственный деятель.
 Цкитишвили, Николоз (род. 1983) — грузинский профессиональный баскетболист.
 Цкитишвили, Энвер Омарович (род. 1961) — украинский политик и управленец.